Отон I Вителсбах (Келхајм, 1117 - Пфулендорф, 11. јул 1183)
је био војвода Баварске. Био је син Otto IV, Count of Wittelsbach и Heilika of Pettendorf-Lengenfeld.

Породично стабло 

Умрли 1183.
Рођени 1117.
Војводе Баварске
Династија Вителсбах